Cassios – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
Cassius – gruppo di musica elettronica francese
Cassius – EP live del gruppo rockabilly italiano The Hormonauts
Cassius – forma latina e inglese del nome proprio di persona italiano maschile Cassio